Ла-Аурора может означать:
Топонимы
  — посёлок в муниципалитете 9 Июля в Аргентине.
 Ла-Аурора (Гуанахуато) — населённый пункт в муниципалитете Селая в Мексике.
 Ла-Аурора (Коста-Рика) — населённый пункт в кантоне Эредия в Коста-Рике.
  — район Малаги в Испании.
  — посёлок в департаменте Банда в Аргентине.
  — населённый пункт в штате Сонора в Мексике.
  — населённый пункт в провинции Гуаяс в Эквадоре.
Периодические издания
  — газета в Чили в 1812—1813 годах.
  — газета в Уругвае в 1822—1823 годах.
 La Aurora (журнал) — литературный журнал в Уругвае в 1862—1863 годах.
  — газета в Барселоне в 1918—1936 годах.
Другое
 Международный аэропорт Ла-Аурора — международный аэропорт в Гватемале.
  — станция на Линии 2 Гвадалахарского метрополитена.
  (La aurora en Copacabana) — духовная драма Педро Кальдерон де ла Барка, которая прославляет введение христианства и падение язычества в Перу.

См. также 
 Аврора
 Аурора (значения)